Bruno Fonzi – scrittore e traduttore italiano
 Dolores Fonzi – attrice argentina
 Fausto Fonzi – archivista, storico e accademico italiano
 Giuseppangelo Fonzi – medico italiano
 Giuseppe Fonzi – ex ciclista su strada italiano
 Stefano Fonzi – compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e percussionista italiano